Pietroasa peut désigner diverses localités roumaines.

Communes

 Pietroasa, dans le județ de Bihor
 Pietroasa, dans le județ de Timiș

Villages

 Pietroasa, dans la commune de Valea Mare-Pravăț, județ d'Argeș
 Pietroasa, dans la commune de Moldovenești, județ de Cluj
 Pietroasa, dans la commune de Valea Mare, județ de Vâlcea
 Pietroasa, dans la commune de Bolotești, județ de Vrancea
 Pietroasa, dans la commune de Câmpineanca, județ de Vrancea
 Pietroasa, dans la commune de Tâmboești, județ de Vrancea
 Pietroasa, dans la commune de Vârteșcoiu, județ de Vrancea
 Pietroasa, dans la ville de Broșteni, județ de Suceava